Коатепек Аринас има више значења:

 Општина Коатепек Аринас (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Коатепек Аринас (Коатепек Аринас, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику